Wearing ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Wearing (* 1989), australischer Fußballspieler
 Clive Wearing (* 1938), britischer Musikwissenschaftler, Dirigent und Keyboarder
 Gillian Wearing (* 1963), britische Künstlerin
 Michael Wearing (1939–2017), britischer Fernsehproduzent
 Remi Wearing (* 20. Jahrhundert), Fußballnationalspieler der Cook-Inseln

Siehe auch:
 Waring